Jacopo Confortini – pittore e religioso italiano
 Pietro Confortini – pittore italiano